Lugares
 Bori (Benim) - cidade do Benim
 Bori (Nigéria) - cidade da Nigéria

 Cultura
Bori (religião) - culto animista hauçá, dança, música e tradição, na África Ocidental
Bori (candomblé) - ritual do candomblé que harmoniza a cabeça

Desambiguação